WUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nanhu, Wuhan, Cina